Wegscheid může být:

 Wegscheid (Dolní Bavorsko) – obec v Německu, ve spolkové zemi Bavorsko
 Wegscheid (Haut-Rhin) – obec ve Francii, v departementu  Haut-Rhin